Divinity (àlbum d'Altaria), àlbum d'Altaria
 Divine Divinity, videojoc de rol del 2002
 Divinity 2, seqüela del 2009
 Divinity (canal de televisió), cadena de televisió espanyola que és emesa per televisió digital terrestre